Der UEFA Women’s Cup 2008/09 ist die achte Ausspielung des europäischen Meisterwettbewerbs für Frauenfußballvereine. Der Wettbewerb fand letztmals unter diesem Namen statt, da ab der Saison 2009/10 die mit einer Änderung des Austragungsmodus verbundene Umbenennung in UEFA Women’s Champions League durchgeführt wurde.

Titelverteidiger war der 1. FFC Frankfurt. Daneben nahm mit dem FCR 2001 Duisburg eine weitere deutsche Mannschaft am Turnier teil. Mit 43 Teilnehmern traten zwei Vereine weniger als im Vorjahr an. Aufgrund des Kaukasuskrieges zog der georgische Teilnehmer Iveria Khashuri seine Mannschaft zurück. In den Finalspielen konnte sich der FCR 2001 Duisburg mit 6:0 und 1:1 gegen den russischen Meister Swesda 2005 Perm durchsetzen und gewann somit zum ersten Mal den UEFA Women’s Cup.

1. Runde 
An der ersten Qualifikationsrunde nehmen 36 Mannschaften teil. Bei der Auslosung am 3. Juli 2008 werden die Vereine auf neun Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für die 2. Runde. Gespielt wird in der Zeit vom 4. bis 9. September 2008. Die Ausrichter der Turniere sind bei der jeweiligen Gruppe aufgeführt.

Gruppe A1 

Turnier in Šiauliai (Litauen).

|}

Gruppe A2 

Turnier in Niš (Serbien).

|}

Gruppe A3 

Turnier in Škiponjat (Mazedonien)

|}

Gruppe A4 

Turnier in Oslo (Norwegen). Der georgische Meister FC Iveria Khashuri zog seine Mannschaft zurück.

|}

Gruppe A5 

Turnier in Šaľa (Slowakei).

|}

Gruppe A6 

Turnier in Osijek (Kroatien).

|}

Gruppe A7 

Turnier in Neulengbach (Österreich).

|}

Gruppe A8 

Turnier in Breslau (Polen).

|}

Gruppe A9 

Turnier in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina).

|}

2. Runde 

In der zweiten Runde greifen der Titelverteidiger sowie die Landesmeister der sechs stärksten Landesverbände ins Geschehen ein. In einer Auslosung werden die 16 Mannschaften auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Gespielt wird in der Zeit vom 9. bis 14. Oktober 2008.

Gruppe B 1 

Turnier in Oslo (Norwegen).

|}

Gruppe B 2 

Turnier in Umeå (Schweden).

|}

Gruppe B 3 

Turnier in Lyon (Frankreich).

|}

Gruppe B 4 

Turnier in Kalusch (Ukraine). Der erste Spieltag wurde von der UEFA auf den 10. Oktober 2008 verlegt, nachdem das Gepäck der Spielerinnen von Brøndby IF am Wiener Flughafen zurückgeblieben ist.

|}

Viertelfinale 

Die Viertelfinals wurden am 5./6. und 12./13. November 2008 ausgespielt. Das Rückspiel zwischen Lyon und Bardolino wurde erst am 18. November ausgetragen. Für Titelverteidiger Frankfurt kam im rein deutschen Duell das Aus durch zwei Niederlagen gegen Duisburg.

|}

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden am 28./29. März und am 5. April 2009 ausgetragen.

|}

Finale 
Die Finalspiele fanden am 16. und 22. Mai 2009 statt. Für beide Mannschaften war es die erste Finalteilnahme. Perm stand als erste russische Mannschaft im Endspiel. Swesda 2005 Perm trug sein Heimspiel in Kasan aus, da der Kunstrasenplatz im heimischen Stadion von der UEFA nicht zugelassen ist. Duisburg wich für das Rückspiel in die MSV-Arena aus. Das 6:0 für Duisburg im Hinspiel ist der bis heute höchste Sieg in einem Finalspiel.

Hinspiel

Rückspiel

Einzelnachweise

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 2008/09 auf rsssf.com (englisch)

UEFA Women’s Cup 2008/09
Fußballsaison 2008/09